Великая Княгиня Ксения Александровна — учебное судно Российского Императорского и белого флота.

История 

Стальной барк был специально спроектирован и построен в качестве учебного судна Бакинского и Астраханского училищ дальнего плавания. Автором проекта и наблюдающим за постройкой был корабельный инженер Р. М. Ловягин. Официальным заказчиком выступил Отдел торговых портов Главного управления торгового мореплавания и портов. Общая стоимость заказа составила 182 500 рублей Судно было заложено на Сормовском заводе в 1903 году и спущено на воду 29 сентября 1904 года. После проверки заводской комиссией начальной остойчивости 30 октября судно было выведено на рейд. 2 ноября на судно прибыла приемочная комиссия, и барк отправился в Петровск, где после устранения недоделок комиссия приняла судно в казну, сдав его попечительскому комитету Бакинского училища дальнего плавания.

Ходовые испытания выявили большую валкость судна, неудобную планировку помещений и надстроек и прочие недостатки, вследствие которых судно до Баку пришлось вести на буксире.

15 июня 1905 года судно с учениками на борту вышло в первое учебное плавание по Каспийскому морю. 3 июня 1907 года специальная комиссия при капитане Бакинского порта признала судно непригодным для плавания под парусами ввиду малой остойчивости. Было принято решение о замене рангоута. В 1908 году барк отбуксировали по внутренней водной системе в Гельсингфорс. В 1910 году судно прошло модернизацию на заводе Крейтона в Або. Мощность паровой установки была увеличена вдвое. Путём изменения парусного вооружения судно было переделано в баркентину с уменьшенной площадью парусности. В том же 1910 году было принято решение о передаче судна Одесскому училищу торгового мореплавания.

Накануне Первой мировой войны переоснащенное судно вышло в плавание вокруг Европы и должно было прибыть в Одессу. Однако начало войны застало его в Греции, и оно стало на якорь близ порта Пирей. После Февральской революции судно было переименовано в «Свободу» и занималось перевозкой солдат с Салоникского фронта для пополнения белой армии. После падения Крыма судно осталось в Константинополе, где служило ночлежкой для русских беженцев. 6 ноября 1920 года белогвардейский флот, направляясь в Бизерту, взял с собой и оставленную экипажем «Свободу» (командиром был назначен бывший штурман линкора «Императрица Мария» старший лейтенант А. Г. Рыбин, а старшим офицером — лейтенант Г. А. Мейрер), которая за неопытностью команды, состоящей из гардемарин, шла на буксире сначала у канонерской лодки «Страж», а затем у крейсера «Генерал Корнилов». 29 декабря 1920 года судно прибыло в Бизерту и было введено в Бизертское озеро.

В Бизерте «Свобода», переименованная в «Моряк» (командир старший лейтенант Максимович), была причислена в качестве учебного судна к возрожденному Морскому корпусу. С июня 1921 года гардемарины и кадеты ходили на нем по Бизертскому озеру. 21 сентября 1922 года судно вышло в последнее плавание, а 27 сентября «Моряк» был разоружен, но продолжал выполнять функции учебного судна, оставаясь у стенки. После расформирования Бизертской эскадры был пущен на слом.

Конструкция

Ссылки 
 МИТРОФАНОВ В. П., МИТРОФАНОВ П. С. ШКОЛЫ ПОД ПАРУСАМИ
 Знаменитые парусники. «Великая княгиня Ксения Александровна» 
 Г. А. Усаров. Учебное судно «Великая Княгиня Ксения Александровна» 
 Фото 

Учебные корабли Российской империи